Reinebeck ist der Familienname folgender Personen:

 Lieselotte Reinebeck (* 1922), deutsche Naturwissenschaftlerin und Richterin am Bundespatentgericht
 Otto Reinebeck (1883–1946), deutscher Diplomat